Chris Johnson (Amerikaans politicus) - politicus in de staat Maine
 Chris Johnson (Sabaans politicus) (1974) - gedeputeerde op Saba
 Chris Johnson (acteur) - Amerikaans acteur, in o.a. Pi en A Letter from Death Row
 Chris J. Johnson (1977) - Amerikaans acteur, in o.a. Crime Scene Investigation
 Chris Johnson (cornerback) - American footballspeler
 Chris Johnson (running back) - American footballspeler
 Chris Johnson (Australian football) - Australian footballspeler
 Chris Johnson (basketballer, 1985) - Amerikaans basketbalspeler
 Chris Johnson (basketballer, 1990) - Amerikaans basketbalspeler
 Chris Johnson (bokser) - Canadees bokser van Jamaicaanse afkomst
 Chris Johnson (honkballer) - Amerikaans honkballer
 Chris Johnson (musicus) - Brits gitarist en zanger
 Chris Johnson (presentator) - Brits tv-presentator en stemacteur
 Christa Johnston - Amerikaans golfer